Östernäs kan avse:
 Östernäs, Mariehamn – en stadsdel i Mariehamn, Åland.
 Östernäs, Karlskrona kommun – en by i Ramdala socken, Karlskrona kommun
 Östernäs, Häverö – en småort på Häverö i Norrtälje kommun
 Östernäs, Rådmansö – en småort på Rådmansö i Norrtälje kommun
 Östernäs, Värmdö kommun – ett fritidshusområde i Värmdö kommun.